Izumrudnivskîi (în ) este localitatea de reședință a comunei Izumrudnivskîi din raionul Djankoi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Izumrudnivskîi era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Izumrudnivskiîi, Izumrudnivskiîi
Izumrudnivskiîi, Izumrudnivskiîi, Djankoi
Izumrudnivskiîi, Izumrudnivskiîi, Djankoi, Crimeea